

Мерей — село, Карасайський район, Алматинська область
 Мерей — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область

Мерей — муніципалітет, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи